Жеђ је термин који може да се односи на:

 Жеђ — потреба за водом код људи и животиња;
 Жеђ каменог мора — дугометражни документарни филм из 2007. године;
 Жеђ (будизам) — или танха, појам у будизму;
 Жеђ (филм из 1969) — југословенски филм из 1969.
 Жеђ (филм из 1971) — југословенски филм из 1971.
 Жеђ (кратки филм) — југословенски кратки филм из 1981.